Gornet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gornet (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Gornet (Buzău), Dorf im Kreis Buzău